Ґміна Домброва може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Домброва (Моґіленський повіт) — сільська ґміна у Куявсько-Поморському воєводстві
 Ґміна Домброва (Опольський повіт) — сільська ґміна у Опольському воєводстві